Ikaasagajik bezeichnet:
 Ikaasagajik (Sund, Attertiala Kangertiva), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikaasagajik (Sund, Saartermiit) (Ødesund), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikaasagajik (Sund, bei Umiivik), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikaasagajik (Sund, Ittoqqortoormiit) (Øfjord), Sund im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland